«Free» — песня английской драм-н-бейс-группы Rudimental, при участии вокала британской певицы Эмели Санде, вышедшая в качестве шестого сингла с дебютного альбома группы Home.
Сингл получил платиновую сертификацию в Австралии и Новой Зеландии и достиг шестого места в британском танцевальном и пятого в австралийском чартах.

История 
Официальное музыкальное видео (режиссёр Stu Thomson) было загружено 24 октября 2013 года на канал YouTube.

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Asylum Records
Песни Rudimental